BCM est un sigle pouvant faire référence à :  
 Bien culturel maritime, les objets archéologiques issus du domaine public maritime (DCM)
 Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral, un club de basket français ;
 diverses unités, passées ou présentes, dans l'armée française :
 Bataillon de chasse de montagne,
 Bataillon colonial de marche,
 Bataillon de chasseurs mitrailleurs,
 Bataillon de chasseurs marocains,
 Bataillon de chasseurs malgaches,
 Brigade de cavalerie motorisée,
 Bureau centralisateur militaire (service des postes) ;
 Banque centrale de Madagascar ;
 Banque centrale de Mauritanie ;
 Banque commerciale du Maroc, devenue après fusion la Attijariwafa Bank ;
 Billion cubic meters (en français, milliard de mètres cubes), soit  ;
 Black Consciousness Movement, un mouvement politique dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ;
 British Chess Magazine, la plus ancienne revue d'échecs encore publiée ;
 biologie cellulaire et moléculaire.

BCM est un code pouvant signifier :
 .

Notes et références